Rodrigo de Souza ist der Name folgender Personen:

* Rodrigo de Souza Cardoso (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Rodrigo de Souza Prado (* 1995), brasilianischer Fußballspieler, siehe Rodrigão

Siehe auch:

 Rodrigo Souza (* 1987), brasilianischer Fußballspieler